Жердь — розмовна назва жердини.
 Жердь — діалектна (полтавська) назва воротила вітряка.

Топонім 

Жердь — річки:
 Жердь — річка в Україні, у Хмельницькому районі Хмельницької області та Кременецькому районі Тернопільської області, права притока річки Жирак (басейн Прип'яті)
 Жердь — річка в Україні, у Вінницькій області, права притока Десни (басейн Південного Бугу)

Залізниця:
 Жердь () — проміжна залізнична станція Гомельського відділення Білоруської залізниці

Див. також 
 Жердка